Сони Ериксон Оупън 2012 е 28-ото издание на Сони Ериксон Оупън.

Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2012. Провежда се в Кий Бискейн, окръг Маями-Дейд, щата Флорида, САЩ от 19 март до 1 април.

Схема на сингъл

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Долна половина

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Схема на двойки

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2012
Сони Оупън Тенис